Добрянський — українське прізвище. Добрянський- не тому, що добрий, а тому, що справедливий.

Відомі особи 

 Добрянський Агатон — сотник Армії УНР.
 Добрянський Адольф Іванович  (1817—1901) — галицький політичний і громадський діяч, історик, публіцист.
 Добрянський Анатолій Миколайович (1935—2003) — буковинський науковець, перекладач, публіцист, заслужений діяч мистецтв України.
 Добрянський Андрій Іванович — український релігійний діяч Реформатської церкви за Австрійської імперії
 Добрянський Андрій Агатонович — українсько-американський оперний співак
 Добрянський Андрій Миколайович — футболіст
 о. Антін (Антоній) Добрянський — священик УГКЦ, історик, освітній діяч
 Добрянський Василь Васильович (нар. 1954) — письменник, журналіст та політичний діяч, лауреат журналістської премії «Золоте перо».
 Добрянський Віктор Цезарійович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Добрянський Володимир Казимирович (нар. 1966) — український науковець, археолог, спелеолог, дослідник старожитностей, фортифікацій та топоніміки.
 Добрянський Григорій Юрійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Добрянський Андрій Анатолійович — Молодший лейтенант служби ДСНС України, письменник.
 Добрянський Іван — науковець, педагог, громадсько-політичний діяч москвофільського напрямку у Галичині.
 Добрянський Ігор — лідер гурту «ВАН-ГОГ».
 Добрянський Костянтин Володимирович (нар. 1982) — український скульптор.
 Добрянський Лев — американський діяч українського походження, багаторічний президент Українського конгресового комітету США. Мав дочку — Добрянську Павлину (див. нижче).
 Добрянський Леонід Цезарович (1974—2020) — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Добрянський Максим Сергійович (1988—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мирослав Добрянський — український художник батального живопису.
 о. Добрянський Олександр — священик УГКЦ, релігійний, громадський діяч, посол Галицького сейму.
 Добрянський Олександр Васильович — старший сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Добрянський Павло — український письменник-гуморист, член Національної спілки письменників України, лауреат літературної премії імені Стефаника.
 о. Добрянський Роман — священик УГКЦ, релігійний, громадський діяч.
 Добрянський Сергій Федорович — Полковник служби цивільного захисту ДСНС України.

Див. також 
 Добринський
 Добрянські
 Добрянська
 Добрянка
 Добрянське
 Добжанський

Українські прізвища